Ardnave bezeichnet:

 Ardnave (Ort), eine Ortschaft auf der Hebrideninsel Islay
 Ardnave (Halbinsel), eine Halbinsel auf Islay

Siehe auch
 Ardnave House
 Ardnave Steading
 Ardnave Loch